Okręty US Navy o nazwie USS  "New Hampshire", pochodzącej od New Hampshire:

 Pierwszy "New Hampshire" był jednym z "dziewięciu okrętów uzbrojonych w przynajmniej 74 działa każdy" (ang. nine ships to rate not less than 74 guns each), które zostały zatwierdzone do budowy w 1816, ale nie został zwodowany do 1864. Służył jako okręt magazynowy, a później jako jednostka szkolna do czasu przypadkowego pożaru w 1921. Nazwę "New Hampshire" zmieniono na "Granite State" 30 listopada 1904 by zwolnić nazwę dla pancernika BB-25.
 Drugi "New Hampshire" (BB-25) był pancernikiem, który wszedł do służby w 1908 i został sprzedany na złom w 1923.
 Trzeci "New Hampshire" (BB-70) miał być pancernikiem typu Montana. Został zatwierdzony do budowy w 1940, ale jego budowa została przerwana w 1943, zanim położono stępkę.
 Czwarty "New Hampshire" (SSN-778) będzie okrętem podwodnym typu Virginia. Zostanie zbudowany przez Electric Boat i Northrop Grumman Newport News.

New Hampshire